Misra se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Arvind K. Misra
 Kailash Chandra Misra